Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Marat Safin 6–7(2), 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Agustín Calleri (primo turno)
  Tommy Robredo (quarti)

 Juan Ignacio Chela (campione 
 Maks Mirny (secondo turno) 
 Gastón Gaudio (primo turno) 
 Marat Safin (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Estoril Open 2004
ATP Tour 2004